Di seguito una lista di asteroidi dal numero 228001 al 229000 con data di scoperta e scopritore.

228001-228100 

|-
| 228001 - ||  || 17 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 228002 - ||  || 18 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 228003 - ||  || 21 giugno 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 228004 - ||  || 31 agosto 2007 || Sárneczky, K., Kiss, L.
|-
| 228005 - ||  || 16 agosto 2007 || PMO NEO Survey Program
|-
| 228006 - ||  || 3 settembre 2007 || Ferrando, R.
|-
| 228007 - ||  || 4 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 228008 - ||  || 11 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 228009 - ||  || 14 settembre 2007 || LONEOS
|-
| 228010 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 228011 - ||  || 11 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 228012 - ||  || 2 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 228013 - ||  || 24 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 228014 - ||  || 4 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 228015 - ||  || 11 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 228016 - ||  || 1 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 228017 - ||  || 2 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 228018 - ||  || 25 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 228019 - ||  || 26 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 228020 - ||  || 26 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 228021 - ||  || 26 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 228022 - ||  || 28 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 228023 - ||  || 28 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 228024 - ||  || 30 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 228025 - ||  || 30 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 228026 - ||  || 29 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 228027 - ||  || 29 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 228028 - ||  || 31 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 228029 MANIAC || 2008 GN || 2 aprile 2008 || Lacruz, J.
|-
| 228030 - ||  || 5 aprile 2008 || CSS
|-
| 228031 - ||  || 4 aprile 2008 || OAM
|-
| 228032 - ||  || 3 aprile 2008 || LINEAR
|-
| 228033 - ||  || 4 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 228034 - ||  || 4 aprile 2008 || CSS
|-
| 228035 - ||  || 5 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 228036 - ||  || 5 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 228037 - ||  || 6 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 228038 - ||  || 7 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 228039 - ||  || 7 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 228040 - ||  || 8 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 228041 - ||  || 7 aprile 2008 || LINEAR
|-
| 228042 - ||  || 11 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 228043 - ||  || 6 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 228044 - ||  || 24 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 228045 - ||  || 24 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 228046 - ||  || 26 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 228047 - ||  || 26 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 228048 - ||  || 26 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 228049 - ||  || 29 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 228050 - ||  || 27 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 228051 - ||  || 30 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 228052 - ||  || 26 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 228053 - ||  || 29 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 228054 - ||  || 30 aprile 2008 || CSS
|-
| 228055 - ||  || 3 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 228056 - ||  || 3 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 228057 - ||  || 6 maggio 2008 || Ory, M.
|-
| 228058 - ||  || 8 maggio 2008 || LINEAR
|-
| 228059 - ||  || 14 maggio 2008 || CSS
|-
| 228060 - || 2008 KB || 25 maggio 2008 || Jarnac
|-
| 228061 - ||  || 27 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 228062 - ||  || 28 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 228063 - || 2008 LU || 1 giugno 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 228064 - ||  || 8 giugno 2008 || Dellinger, J.
|-
| 228065 - ||  || 6 giugno 2008 || Spacewatch
|-
| 228066 - ||  || 26 luglio 2008 || OAM
|-
| 228067 - ||  || 29 luglio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 228068 - ||  || 29 luglio 2008 || OAM
|-
| 228069 - ||  || 29 luglio 2008 || OAM
|-
| 228070 - ||  || 26 luglio 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 228071 - ||  || 30 luglio 2008 || Spacewatch
|-
| 228072 - ||  || 3 agosto 2008 || Kugel, F.
|-
| 228073 - ||  || 4 agosto 2008 || OAM
|-
| 228074 - ||  || 5 agosto 2008 || OAM
|-
| 228075 - ||  || 7 agosto 2008 || Teamo, N.
|-
| 228076 - ||  || 10 agosto 2008 || OAM
|-
| 228077 - ||  || 25 agosto 2008 || Kugel, F.
|-
| 228078 - ||  || 25 agosto 2008 || Sárneczky, K.
|-
| 228079 - ||  || 26 agosto 2008 || OAM
|-
| 228080 - ||  || 27 agosto 2008 || OAM
|-
| 228081 - ||  || 31 agosto 2008 || OAM
|-
| 228082 - ||  || 30 agosto 2008 || LINEAR
|-
| 228083 - ||  || 24 agosto 2008 || Spacewatch
|-
| 228084 - ||  || 2 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 228085 - ||  || 2 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 228086 - ||  || 9 settembre 2008 || Bickel, W.
|-
| 228087 - ||  || 2 settembre 2008 || OAM
|-
| 228088 - ||  || 6 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 228089 - ||  || 4 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 228090 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 228091 - ||  || 23 settembre 2008 || Teamo, N.
|-
| 228092 - ||  || 22 settembre 2008 || LINEAR
|-
| 228093 - ||  || 22 settembre 2008 || LINEAR
|-
| 228094 - ||  || 19 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 228095 - ||  || 19 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 228096 - ||  || 19 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 228097 - ||  || 20 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 228098 - ||  || 20 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 228099 - ||  || 20 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 228100 - ||  || 28 settembre 2008 || Farra d'Isonzo
|}

228101-228200 

|-
| 228101 - ||  || 22 settembre 2008 || LINEAR
|-
| 228102 - ||  || 22 settembre 2008 || CSS
|-
| 228103 - ||  || 25 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 228104 - ||  || 25 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 228105 - ||  || 26 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 228106 - ||  || 28 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 228107 - ||  || 28 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 228108 - ||  || 25 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 228109 - ||  || 1 ottobre 2008 || OAM
|-
| 228110 Eudorus ||  || 7 ottobre 2008 || Molnar, L. A.
|-
| 228111 - ||  || 8 ottobre 2008 || Stevens, B. L.
|-
| 228112 - ||  || 1 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 228113 - ||  || 2 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 228114 - ||  || 2 ottobre 2008 || CSS
|-
| 228115 - ||  || 2 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 228116 - ||  || 3 ottobre 2008 || OAM
|-
| 228117 - ||  || 5 ottobre 2008 || OAM
|-
| 228118 - ||  || 6 ottobre 2008 || CSS
|-
| 228119 - ||  || 8 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 228120 - ||  || 8 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 228121 - ||  || 9 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 228122 - ||  || 17 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 228123 - ||  || 20 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 228124 - ||  || 23 dicembre 2008 || Hormuth, F.
|-
| 228125 - ||  || 31 dicembre 2008 || CSS
|-
| 228126 - ||  || 19 luglio 2009 || Siding Spring Survey
|-
| 228127 - || 2009 PL || 11 agosto 2009 || Kocher, P.
|-
| 228128 - ||  || 15 agosto 2009 || CSS
|-
| 228129 - ||  || 15 agosto 2009 || CSS
|-
| 228130 - ||  || 15 agosto 2009 || CSS
|-
| 228131 - ||  || 16 agosto 2009 || OAM
|-
| 228132 - ||  || 16 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 228133 Ripoll ||  || 20 agosto 2009 || OAM
|-
| 228134 - ||  || 27 agosto 2009 || OAM
|-
| 228135 Sodnik ||  || 13 settembre 2009 || Busch, M., Kresken, R.
|-
| 228136 Billary ||  || 13 settembre 2009 || Busch, M., Kresken, R.
|-
| 228137 - ||  || 14 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 228138 - ||  || 14 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 228139 - ||  || 14 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 228140 - ||  || 14 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 228141 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 228142 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 228143 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 228144 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 228145 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 228146 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 228147 - ||  || 21 settembre 2009 || OAM
|-
| 228148 - ||  || 22 settembre 2009 || Karge, S., Zimmer, U.
|-
| 228149 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 228150 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 228151 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 228152 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 228153 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 228154 - ||  || 16 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 228155 - ||  || 17 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 228156 - ||  || 17 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 228157 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 228158 Mamankei ||  || 19 settembre 2009 || PMO NEO Survey Program
|-
| 228159 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 228160 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 228161 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 228162 - ||  || 19 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 228163 - ||  || 19 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 228164 - ||  || 22 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 228165 Mezentsev ||  || 26 settembre 2009 || Chestnov, D., Novichonok, A.
|-
| 228166 - ||  || 23 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 228167 - ||  || 21 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 228168 - ||  || 21 settembre 2009 || Pises
|-
| 228169 - ||  || 22 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 228170 - ||  || 22 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 228171 - ||  || 23 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 228172 - ||  || 23 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 228173 - ||  || 19 settembre 2009 || CSS
|-
| 228174 - ||  || 19 settembre 2009 || CSS
|-
| 228175 - ||  || 23 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 228176 - ||  || 23 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 228177 - ||  || 25 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 228178 - ||  || 25 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 228179 - ||  || 13 ottobre 2009 || Lowe, A.
|-
| 228180 Puertollano ||  || 11 ottobre 2009 || OAM
|-
| 228181 - ||  || 12 ottobre 2009 || OAM
|-
| 228182 - ||  || 11 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 228183 - ||  || 11 ottobre 2009 || OAM
|-
| 228184 - ||  || 11 ottobre 2009 || OAM
|-
| 228185 - ||  || 14 ottobre 2009 || OAM
|-
| 228186 - ||  || 15 ottobre 2009 || OAM
|-
| 228187 - ||  || 14 ottobre 2009 || OAM
|-
| 228188 - ||  || 22 ottobre 2009 || BATTeRS
|-
| 228189 - ||  || 22 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 228190 - ||  || 22 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 228191 - ||  || 23 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 228192 - ||  || 23 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 228193 - || 2693 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 228194 - || 3046 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 228195 - || 6675 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 228196 - || 7574 P-L || 17 ottobre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 228197 - || 2149 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 228198 - || 3200 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 228199 - || 3765 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 228200 - || 4088 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|}

228201-228300 

|-
| 228201 - || 4106 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 228202 - || 5058 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 228203 - || 5772 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 228204 - ||  || 10 novembre 1993 || Spacewatch
|-
| 228205 - ||  || 1 maggio 1994 || Spacewatch
|-
| 228206 - ||  || 29 gennaio 1995 || Spacewatch
|-
| 228207 - ||  || 1 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 228208 - ||  || 24 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 228209 - ||  || 15 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 228210 - ||  || 19 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 228211 - ||  || 14 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 228212 - ||  || 18 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 228213 - ||  || 22 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 228214 - ||  || 12 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 228215 - ||  || 26 febbraio 1996 || Garradd, G. J.
|-
| 228216 - ||  || 11 giugno 1996 || Spacewatch
|-
| 228217 - ||  || 13 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 228218 - ||  || 4 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 228219 - ||  || 5 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 228220 - ||  || 10 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 228221 - ||  || 1 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 228222 - ||  || 14 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 228223 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 228224 - ||  || 23 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 228225 - ||  || 24 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 228226 - ||  || 18 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 228227 - ||  || 18 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 228228 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 228229 - ||  || 27 giugno 1998 || Meech, K. J.
|-
| 228230 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 228231 - ||  || 26 agosto 1998 || Elst, E. W.
|-
| 228232 - ||  || 13 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 228233 - ||  || 14 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 228234 - ||  || 20 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 228235 - ||  || 19 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 228236 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 228237 - ||  || 25 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 228238 - ||  || 19 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 228239 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 228240 - ||  || 14 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 228241 - ||  || 17 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 228242 - ||  || 18 ottobre 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 228243 - ||  || 18 ottobre 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 228244 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 228245 - ||  || 15 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 228246 - ||  || 22 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 228247 - ||  || 8 dicembre 1998 || ODAS
|-
| 228248 - ||  || 15 dicembre 1998 || ODAS
|-
| 228249 - ||  || 14 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 228250 - ||  || 25 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 228251 - ||  || 7 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 228252 - ||  || 15 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 228253 - ||  || 9 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 228254 - ||  || 10 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 228255 - ||  || 12 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 228256 - ||  || 15 marzo 1999 || LINEAR
|-
| 228257 - ||  || 13 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 228258 - ||  || 12 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 228259 - ||  || 12 agosto 1999 || Hug, G.
|-
| 228260 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 228261 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 228262 - ||  || 8 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 228263 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 228264 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 228265 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 228266 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 228267 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 228268 - ||  || 1 ottobre 1999 || CSS
|-
| 228269 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 228270 - ||  || 12 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 228271 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 228272 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 228273 - ||  || 30 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 228274 - ||  || 29 ottobre 1999 || CSS
|-
| 228275 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 228276 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 228277 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 228278 - ||  || 30 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 228279 - ||  || 30 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 228280 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 228281 - ||  || 5 dicembre 1999 || CSS
|-
| 228282 - ||  || 8 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 228283 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 228284 - ||  || 7 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 228285 - ||  || 7 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 228286 - ||  || 27 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 228287 - ||  || 26 gennaio 2000 || Korlević, K.
|-
| 228288 - ||  || 30 gennaio 2000 || CSS
|-
| 228289 - ||  || 30 gennaio 2000 || CSS
|-
| 228290 - ||  || 1 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 228291 - ||  || 10 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 228292 - ||  || 26 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 228293 - ||  || 28 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 228294 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 228295 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 228296 - ||  || 28 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 228297 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 228298 - ||  || 2 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 228299 - ||  || 8 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 228300 - ||  || 3 marzo 2000 || Spacewatch
|}

228301-228400 

|-
| 228301 - ||  || 9 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 228302 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 228303 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 228304 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 228305 - ||  || 5 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 228306 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 228307 - ||  || 29 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 228308 - ||  || 27 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 228309 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 228310 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 228311 - ||  || 6 giugno 2000 || LONEOS
|-
| 228312 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 228313 - ||  || 24 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 228314 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 228315 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 228316 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 228317 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 228318 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 228319 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 228320 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 228321 - ||  || 31 agosto 2000 || Comba, P. G.
|-
| 228322 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 228323 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 228324 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 228325 - ||  || 26 agosto 2000 || NEAT
|-
| 228326 - ||  || 20 agosto 2000 || Spacewatch
|-
| 228327 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 228328 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 228329 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 228330 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 228331 - ||  || 2 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 228332 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 228333 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 228334 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 228335 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 228336 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 228337 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 228338 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 228339 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 228340 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 228341 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 228342 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 228343 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 228344 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 228345 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 228346 - ||  || 20 settembre 2000 || NEAT
|-
| 228347 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 228348 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 228349 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 228350 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 228351 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 228352 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 228353 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 228354 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 228355 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 228356 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 228357 - ||  || 3 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 228358 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 228359 - ||  || 2 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 228360 - ||  || 23 ottobre 2000 || Crni Vrh
|-
| 228361 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 228362 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 228363 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 228364 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 228365 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 228366 - ||  || 2 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 228367 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 228368 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 228369 - ||  || 22 novembre 2000 || NEAT
|-
| 228370 - ||  || 23 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 228371 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 228372 - ||  || 27 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 228373 - ||  || 23 novembre 2000 || NEAT
|-
| 228374 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 228375 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 228376 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 228377 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 228378 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 228379 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 228380 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 228381 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 228382 - ||  || 29 novembre 2000 || NEAT
|-
| 228383 - ||  || 16 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 228384 - ||  || 4 dicembre 2000 || Jeon, Y.-B., Lee, B.-C.
|-
| 228385 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 228386 - ||  || 22 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 228387 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 228388 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 228389 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 228390 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 228391 - ||  || 29 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 228392 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 228393 - ||  || 15 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 228394 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 228395 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 228396 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 228397 - ||  || 1 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 228398 - ||  || 1 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 228399 - ||  || 15 febbraio 2001 || La Palma
|-
| 228400 - ||  || 20 febbraio 2001 || LINEAR
|}

228401-228500 

|-
| 228401 - ||  || 22 febbraio 2001 || Tenagra II
|-
| 228402 - ||  || 1 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 228403 - ||  || 3 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 228404 - ||  || 15 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 228405 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 228406 - ||  || 21 marzo 2001 || NEAT
|-
| 228407 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 228408 - ||  || 27 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 228409 - ||  || 26 marzo 2001 || Buie, M. W.
|-
| 228410 - ||  || 25 aprile 2001 || NEAT
|-
| 228411 - ||  || 18 maggio 2001 || NEAT
|-
| 228412 - ||  || 29 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 228413 - ||  || 14 giugno 2001 || NEAT
|-
| 228414 - ||  || 28 giugno 2001 || NEAT
|-
| 228415 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 228416 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 228417 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 228418 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 228419 - ||  || 22 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 228420 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 228421 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 228422 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 228423 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 228424 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 228425 - ||  || 15 agosto 2001 || Broughton, J.
|-
| 228426 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 228427 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 228428 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|-
| 228429 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 228430 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 228431 - || 2001 QZ || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 228432 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 228433 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 228434 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 228435 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 228436 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 228437 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 228438 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 228439 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 228440 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 228441 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 228442 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 228443 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 228444 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 228445 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 228446 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 228447 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 228448 - ||  || 26 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 228449 - ||  || 28 agosto 2001 || NEAT
|-
| 228450 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 228451 - ||  || 23 agosto 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 228452 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 228453 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 228454 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 228455 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 228456 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 228457 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 228458 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 228459 - ||  || 27 agosto 2001 || NEAT
|-
| 228460 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 228461 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 228462 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 228463 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 228464 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 228465 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 228466 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 228467 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 228468 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 228469 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 228470 - ||  || 17 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 228471 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 228472 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 228473 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 228474 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 228475 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 228476 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 228477 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 228478 - ||  || 20 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 228479 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 228480 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 228481 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 228482 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 228483 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 228484 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 228485 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 228486 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 228487 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 228488 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 228489 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 228490 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 228491 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 228492 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 228493 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 228494 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 228495 - ||  || 25 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 228496 - ||  || 22 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 228497 - ||  || 22 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 228498 - ||  || 21 settembre 2001 || NEAT
|-
| 228499 - ||  || 28 settembre 2001 || NEAT
|-
| 228500 - ||  || 29 settembre 2001 || NEAT
|}

228501-228600 

|-
| 228501 - ||  || 26 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 228502 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 228503 - ||  || 11 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 228504 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 228505 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 228506 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 228507 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 228508 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 228509 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 228510 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 228511 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 228512 - ||  || 15 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 228513 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 228514 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 228515 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 228516 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 228517 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 228518 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 228519 - ||  || 13 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 228520 - || 2001 UJ || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 228521 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 228522 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 228523 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 228524 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 228525 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 228526 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 228527 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 228528 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 228529 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 228530 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 228531 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 228532 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 228533 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 228534 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 228535 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 228536 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 228537 - ||  || 10 novembre 2001 || NEAT
|-
| 228538 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 228539 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 228540 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 228541 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 228542 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 228543 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 228544 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 228545 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 228546 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 228547 - ||  || 20 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 228548 - ||  || 8 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 228549 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 228550 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 228551 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 228552 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 228553 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 228554 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 228555 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 228556 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 228557 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 228558 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 228559 - ||  || 14 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 228560 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 228561 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 228562 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 228563 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 228564 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 228565 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 228566 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 228567 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 228568 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 228569 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 228570 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 228571 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 228572 - ||  || 23 dicembre 2001 || McClusky, J. V.
|-
| 228573 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 228574 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 228575 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 228576 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 228577 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 228578 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 228579 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 228580 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 228581 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 228582 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 228583 - ||  || 21 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 228584 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 228585 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 228586 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 228587 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 228588 - ||  || 11 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 228589 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 228590 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 228591 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 228592 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 228593 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 228594 - ||  || 12 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 228595 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 228596 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 228597 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 228598 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 228599 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 228600 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|}

228601-228700 

|-
| 228601 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 228602 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 228603 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 228604 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 228605 - ||  || 8 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 228606 - ||  || 18 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 228607 - ||  || 19 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 228608 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 228609 - ||  || 21 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 228610 - ||  || 21 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 228611 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 228612 - ||  || 26 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 228613 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 228614 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 228615 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 228616 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 228617 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 228618 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 228619 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 228620 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 228621 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 228622 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 228623 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 228624 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 228625 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 228626 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 228627 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 228628 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 228629 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 228630 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 228631 - ||  || 12 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 228632 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 228633 - ||  || 6 febbraio 2002 || Buie, M. W.
|-
| 228634 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 228635 - ||  || 8 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 228636 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 228637 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 228638 - ||  || 12 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 228639 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 228640 - ||  || 6 marzo 2002 || NEAT
|-
| 228641 - ||  || 6 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 228642 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 228643 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 228644 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 228645 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 228646 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 228647 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 228648 - ||  || 14 marzo 2002 || NEAT
|-
| 228649 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 228650 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 228651 - ||  || 6 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 228652 - ||  || 11 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 228653 - ||  || 12 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 228654 - ||  || 14 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 228655 - ||  || 19 marzo 2002 || NEAT
|-
| 228656 - ||  || 20 marzo 2002 || NEAT
|-
| 228657 - ||  || 21 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 228658 - ||  || 4 aprile 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 228659 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 228660 - ||  || 14 aprile 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 228661 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 228662 - ||  || 2 aprile 2002 || NEAT
|-
| 228663 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 228664 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 228665 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 228666 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 228667 - ||  || 11 aprile 2002 || NEAT
|-
| 228668 - ||  || 5 maggio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 228669 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 228670 - ||  || 9 maggio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 228671 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 228672 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 228673 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 228674 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 228675 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 228676 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 228677 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 228678 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 228679 - ||  || 30 maggio 2002 || NEAT
|-
| 228680 - ||  || 18 maggio 2002 || NEAT
|-
| 228681 - ||  || 1 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 228682 - ||  || 7 giugno 2002 || Spacewatch
|-
| 228683 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 228684 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 228685 - ||  || 15 luglio 2002 || NEAT
|-
| 228686 - ||  || 2 luglio 2002 || NEAT
|-
| 228687 - ||  || 18 luglio 2002 || NEAT
|-
| 228688 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 228689 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 228690 - ||  || 18 luglio 2002 || NEAT
|-
| 228691 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 228692 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 228693 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 228694 - ||  || 14 agosto 2002 || NEAT
|-
| 228695 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 228696 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 228697 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 228698 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 228699 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 228700 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|}

228701-228800 

|-
| 228701 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 228702 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 228703 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 228704 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 228705 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 228706 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 228707 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 228708 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 228709 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 228710 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 228711 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 228712 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 228713 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 228714 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 228715 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 228716 - ||  || 8 settembre 2002 || NEAT
|-
| 228717 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 228718 - ||  || 17 settembre 2002 || NEAT
|-
| 228719 - || 2002 TP || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 228720 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 228721 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 228722 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 228723 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 228724 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 228725 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 228726 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 228727 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 228728 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 228729 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 228730 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 228731 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 228732 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 228733 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 228734 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 228735 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 228736 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 228737 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 228738 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 228739 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 228740 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 228741 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 228742 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 228743 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 228744 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 228745 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 228746 - ||  || 29 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 228747 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 228748 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 228749 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 228750 - ||  || 1 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 228751 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 228752 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 228753 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 228754 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 228755 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 228756 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 228757 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 228758 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 228759 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 228760 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 228761 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 228762 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 228763 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 228764 - ||  || 14 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 228765 - ||  || 13 novembre 2002 || McClusky, J. V.
|-
| 228766 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 228767 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 228768 - ||  || 30 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 228769 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 228770 - ||  || 16 novembre 2002 || NEAT
|-
| 228771 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 228772 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 228773 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 228774 - ||  || 5 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 228775 - ||  || 8 dicembre 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 228776 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 228777 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 228778 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 228779 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 228780 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 228781 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 228782 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 228783 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 228784 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 228785 - ||  || 28 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 228786 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 228787 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 228788 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 228789 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 228790 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 228791 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 228792 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 228793 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 228794 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 228795 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 228796 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 228797 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 228798 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 228799 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 228800 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|}

228801-228900 

|-
| 228801 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 228802 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 228803 - ||  || 8 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 228804 - ||  || 8 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 228805 - ||  || 10 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 228806 - ||  || 11 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 228807 - ||  || 8 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 228808 - ||  || 2 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 228809 - ||  || 5 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 228810 - ||  || 25 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 228811 - ||  || 24 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 228812 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 228813 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 228814 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 228815 - ||  || 25 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 228816 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 228817 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 228818 - ||  || 27 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 228819 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 228820 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 228821 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 228822 - ||  || 28 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 228823 - ||  || 30 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 228824 - ||  || 30 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 228825 - ||  || 29 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 228826 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 228827 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 228828 - ||  || 2 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 228829 - ||  || 3 febbraio 2003 || LONEOS
|-
| 228830 - || 2003 DP || 20 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 228831 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 228832 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 228833 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 228834 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 228835 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 228836 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 228837 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 228838 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 228839 - ||  || 7 marzo 2003 || NEAT
|-
| 228840 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 228841 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 228842 - ||  || 7 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 228843 - ||  || 8 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 228844 - ||  || 11 marzo 2003 || NEAT
|-
| 228845 - ||  || 7 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 228846 - ||  || 6 marzo 2003 || Tucker, R. A.
|-
| 228847 - || 2003 FW || 20 marzo 2003 || NEAT
|-
| 228848 - ||  || 23 marzo 2003 || NEAT
|-
| 228849 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 228850 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 228851 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 228852 - ||  || 27 marzo 2003 || NEAT
|-
| 228853 - ||  || 28 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 228854 - ||  || 30 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 228855 - ||  || 31 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 228856 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 228857 - ||  || 23 marzo 2003 || NEAT
|-
| 228858 - || 2003 GL || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 228859 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 228860 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 228861 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 228862 - ||  || 8 aprile 2003 || NEAT
|-
| 228863 - ||  || 8 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 228864 - ||  || 7 aprile 2003 || NEAT
|-
| 228865 - ||  || 8 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 228866 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 228867 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 228868 - ||  || 25 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 228869 - ||  || 27 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 228870 - ||  || 28 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 228871 - ||  || 26 aprile 2003 || NEAT
|-
| 228872 - ||  || 29 aprile 2003 || NEAT
|-
| 228873 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 228874 - ||  || 30 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 228875 - ||  || 23 maggio 2003 || Broughton, J.
|-
| 228876 - ||  || 3 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 228877 - ||  || 23 giugno 2003 || LONEOS
|-
| 228878 - ||  || 25 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 228879 - || 2003 NF || 1 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 228880 - ||  || 27 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 228881 - ||  || 22 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 228882 - ||  || 29 luglio 2003 || Broughton, J.
|-
| 228883 Cliffsimak ||  || 2 agosto 2003 || Christophe, B.
|-
| 228884 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 228885 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 228886 - ||  || 21 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 228887 - ||  || 21 agosto 2003 || NEAT
|-
| 228888 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 228889 - ||  || 22 agosto 2003 || Bickel, W.
|-
| 228890 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 228891 - ||  || 28 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 228892 - ||  || 31 agosto 2003 || NEAT
|-
| 228893 Gerevich ||  || 6 settembre 2003 || Sárneczky, K., Sipocz, B.
|-
| 228894 - ||  || 13 settembre 2003 || NEAT
|-
| 228895 - ||  || 15 settembre 2003 || NEAT
|-
| 228896 - ||  || 17 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 228897 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 228898 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 228899 - ||  || 17 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 228900 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|}

228901-229000 

|-
| 228901 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 228902 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 228903 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 228904 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 228905 - ||  || 19 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 228906 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 228907 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 228908 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 228909 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 228910 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 228911 - ||  || 20 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 228912 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 228913 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 228914 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 228915 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 228916 - ||  || 26 settembre 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 228917 - ||  || 28 settembre 2003 || Sierra Nevada
|-
| 228918 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 228919 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 228920 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 228921 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 228922 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 228923 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 228924 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 228925 - ||  || 29 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 228926 - ||  || 29 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 228927 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 228928 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 228929 - ||  || 29 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 228930 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 228931 - ||  || 29 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 228932 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 228933 - ||  || 18 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 228934 - ||  || 26 settembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 228935 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 228936 - ||  || 26 settembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 228937 - ||  || 28 settembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 228938 - || 2003 TR || 1 ottobre 2003 || Drebach
|-
| 228939 - ||  || 1 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 228940 - ||  || 14 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 228941 - ||  || 14 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 228942 - ||  || 14 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 228943 - ||  || 3 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 228944 - ||  || 5 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 228945 - ||  || 5 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 228946 - ||  || 5 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 228947 - ||  || 3 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 228948 - ||  || 16 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 228949 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 228950 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 228951 - ||  || 17 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 228952 - ||  || 17 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 228953 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 228954 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 228955 - ||  || 19 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 228956 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 228957 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 228958 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 228959 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 228960 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 228961 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 228962 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 228963 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 228964 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 228965 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 228966 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 228967 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 228968 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 228969 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 228970 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 228971 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 228972 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 228973 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 228974 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 228975 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 228976 - ||  || 28 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 228977 - ||  || 17 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 228978 - ||  || 29 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 228979 - ||  || 29 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 228980 - ||  || 23 ottobre 2003 || Buie, M. W.
|-
| 228981 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 228982 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 228983 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 228984 - ||  || 22 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 228985 - ||  || 15 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 228986 - ||  || 4 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 228987 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 228988 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 228989 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 228990 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 228991 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 228992 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 228993 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 228994 - ||  || 21 novembre 2003 || NEAT
|-
| 228995 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 228996 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 228997 - ||  || 21 novembre 2003 || CSS
|-
| 228998 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 228999 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 229000 - ||  || 24 novembre 2003 || NEAT
|}

Collegamenti esterni 
 

0228001